Blanca Estela puede referirse a:

 Blanca Estela Pavón, fue una actriz, y cantante mexicana;
 Blanca Estela Piña Gudiño, profesora y política michoacana;